Переплёткин — фамилия; имеет женскую форму Переплёткина.
 Переплёткин, Андрей Игоревич (род. 1984) — латвийский футболист украинского происхождения.
 Переплёткин, Юрий Иванович  (род. 1938) — тюменский журналист, литератор, автор книг о людях Севера, публикаций в многочисленных сборниках и альманахах.